Президентът на Албания (на албански: Presidenti i Shqipërisë) е държавният глава на страната. Избира се на всеки пет години, като има право и на едно преизбиране. Назначава се от парламента на страната.

Списък на президентите на Албания